Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 500 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля. Место проведения — конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 17:00 по местному времени (UTC+4).

Голландский конькобежец впервые в истории победил на дистанции 500 метров на Олимпийских играх (спортсменки Нидерландов также ни разу не выигрывали 500 метров на Олимпиадах).

После первого забега лидировал Ян Смекенс (он был шестым на этой дистанции на Играх 2010 года в Ванкувере). Вторым в 0,04 сек за Смекенсом был Мишель Мюлдер, на 0,20 сек от лидера отставал серебряный призёр Игр 2010 года на этой дистанции японец Кэйитиро Нагасима. Олимпийский чемпион 2010 года и чемпион мира 2012 и 2013 годов на этой дистанции, один из основных фаворитов кореец Мо Тхэ Бом был четвёртым в 0,25 сек от Смекенса.

Во втором забеге лучшее время показал Роналд Мюлдер, что позволило ему подняться с шестого места на третье. Нагасима пробежал неудачно (только 16-е время во втором забеге) и занял по сумме шестое место. Мо Тхэ Бом также не сумел улучшить своей позиции — пятое место во втором забеге и четвёртое по сумме. В борьбе за золото Мишель Мюлдер сумел на 0,01 сек опередить Смекенса по сумме двух забегов.

Рекорды 
 500 м

 2х500 м

Результаты 
Роналд Мюлдер установил рекорд трека на 500 м — 34,49, Мишель Мюлдер установил рекорд трека по сумме двух забегов — 69,31.

 I — внутренняя дорожка, О — внешняя.

Ссылки 
 Результаты 1-го забега
 Результаты 2-го забега